«Hot Shit» — песня американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би при участии Канье Уэста и Lil Durk. Она была выпущена в качестве сингла 1 июля 2022 года на лейбле Atlantic Records.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни Карди Би
Песни Канье Уэста
Песни Lil Durk
Синглы Atlantic Records